Biografies:
 Sant Germà d'Àfrica
 Sant Germà d'Alexandria
 Sant Germà d'Aquae Regiae
 Sant Germà d'Auxerre
 Sant Germà de Besançon
 Sant Germà de Cadis
 Sant Germà I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble
 Sant Germà de Cosinitzes
 Sant Germà de Dirraqui
 Sant Germà d'Egipte
 Sant Germà l'Escot
 Sant Germà de Girona
 Sant Germà de Nicomèdia nascut a Bitínia, martiritzat a Nicodèmia, festa el 29 d'abril
 Sant Germà de París, bisbe de París
 Sant Germà de Pesaro
 Sant Germà de Rauràcia
 Sant Germà de Roma
 Sant Germà de Tabauda
 Sant Germà de Talloires
 Sant Germà de Tessalònica
 Sant Germà bisbe
 Sant Germà màrtir
 Sant Germà Josep de Steinfeld, monjo premonstratenc
 Toponímia:
 Sant Germà de Pernui, església del despoblat de Pernui, al terme municipal de Sort